Desa Plandirejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Plandirejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,08, long 112,10), Jawa Timur, 
 Desa Plandirejo (administrativ by i Indonesien, lat -8,28, long 112,03), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar